Таманрассет:

 Таманрассет — международный аэропорт, расположенный неподалёку от города Таманрассет.
 Таманрассет — город на юге Алжира, в пустыне Сахара, центр вилайета Таманрассет.
 Таманрассет — крупнейший вилайет Алжира с центром в городе Таманрассет.
 Таманрассет — река в Алжире.